Pierre Le Goff peut désigner :
 Pierre Le Goff (1860-1941), chanoine et grammairien vannetais ;
 Pierre Le Goff (1923-2005), chimiste français ;
 Pierre Le Goff (1932-), journaliste et dessinateur français.

Voir aussi

Référence